Komorowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Komorowice, un village du powiat de Strzelin ;
 Komorowice, un village du powiat de Wrocław ;
 Komorowice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.